Хосе Гвадалупе Родригез има више значења:

 Хосе Гвадалупе Родригез, Пењуелас (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Гвадалупе Родригез (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Гвадалупе Родригез, Ла Хота (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хосе Гвадалупе Родригез, Деспобладо (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику